Le terme Tian'anmen (sinogrammes simplifiés 天安门, sinogrammes traditionnels 天安門, hanyu pinyin Tiān'ānmén) désigne :
 la porte de la Paix céleste, à Pékin, porte monumentale de l'avenue qui constitue l'entrée Sud de la Cité interdite ;
 la place Tian'anmen, qui est la place centrale de Pékin ;
 les manifestations de la place Tian'anmen qui se sont déroulées sur la place Tian'anmen en 1989 et la répression qu'elles ont subi. L'Homme de Tian'anmen est un manifestant rendu célèbre par une photo de presse. Les Mères de Tian'anmen est un groupe constitué de 128 mères de chinois disparus en juin 1989 lors des manifestations de la place Tian'anmen.
 Tien An Men, une chanson du chanteur français Johnny Hallyday, sortie en 1991 sur l'album Ça ne change pas un homme.
 Tien An Men, une chanson du chanteur français Calogero, sortie en 2002 sur l'album du même nom.